Peugeot 508 peut désigner deux modèles automobiles :
la Peugeot 508 I (2011-2018) ;
la Peugeot 508 II (depuis 2018).

	
508
Homonymie d'automobile